Košťany mohou být:

v českých zemích
 Košťany – české město v okrese Teplice
 Košťany (Vilémov) – část obce Vilémov v okrese Havlíčkův Brod

na Slovensku
 Košťany (Valaliky) – část slovenské obce Valaliky v okrese Košice-okolí
 Košťany nad Turcom – slovenská obec v okrese Martin

Externí odkazy